Brenner:
 Pasul Brenner (, ), o trecătoare de graniță
 Brennero () — o comună în Tirolul de Sud

Nume de familie 
 Lisa Dawn Brenner (* 1974, Long Island), o actriță americană
 Sydney Brenner (* 1927), un biolog sud-african

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești
Toponime germane